Леонид Фридман (1908—1979) — французский и бельгийский скульптор и художник русского происхождения.

Родился в России в 1908 году. Его семья эмигрировала в Бельгию. В начале своей карьеры он работал скульптором, затем, в 1936 году обратился к живописи. С 1950 года он жил в Париже и выставлял свои работы на Осеннем салоне и Независимых.

Литература 
 Adrian M. Darmon. Autour de l’art juif: encyclopédie des peintres, photographes et sculpteurs. 2003

Ссылки 
 Leonid Fridman 

Художники Франции
Художники XX века
Художники Бельгии